Хира́льдо () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Хиральдо, Жерар (род. 1989) — колумбийский легкоатлет.
 Хиральдо, Карла (род. 1986) — колумбийская актриса, модель и певица.
 Хиральдо, Сантьяго (род. 1987) — колумбийский профессиональный теннисист.
 Хиральдо Наварро, Каролина (род. 1991) — колумбийская певица, более известная как Кароль Джи.

Топоним 
 Хиральдо — город в Колумбии.

См. также 
 Хиральда